

Antroponimi 
 Giuliano – nome proprio di persona italiano maschile
 Giuliano – cognome di lingua italiana

Geografia
 Giuliano di Lecce – frazione del comune di Castrignano del Capo (provincia di Lecce)
 Giuliano di Roma – comune della provincia di Frosinone
 Giuliano Teatino – comune della provincia di Chieti

Letteratura
 Giuliano – romanzo storico di Gore Vidal

Musica
 Giuliano – opera di Riccardo Zandonai

Persone
Nome
 Flavio Claudio Giuliano – imperatore romano
 Giuliano  – politico romano, zio materno dell'imperatore
 Giuliano – usurpatore romano
 Giuliano – figlio dell'usurpatore romano Costantino III
 Giuliano – politico romano, prefetto dell'annona nel IV secolo
 Giuliano di Gozzano – diacono e santo greco
 Giuliano da Maiano – scultore, architetto e intarsiatore italiano
 Giuliano – calciatore brasiliano
Giuliano  - centurione romano caduto durante l'Assedio di Gerusalemme

Cognome
 Alessandro Giuliano – poliziotto italiano
 Antonio Giuliano – archeologo e accademico italiano
 Boris Giuliano  – poliziotto italiano
 Giovanni Giuliano  – politico italiano
 Maurizio Giuliano – giornalista, scrittore e viaggiatore italiano
 Davide Giuliano – allenatore di football americano ed ex giocatore di football americano italiano
 Paolo Giuliano – avvocato e dirigente sportivo italiano
 Salvatore Giuliano – bandito italiano
 Salvatore Giuliano – sottosegretario di Stato italiano
 Salvio Giuliano – giurista romano

Altro
 Clan Giuliano – organizzazione camorristica napoletana
 Giuliano - originario della Venezia Giulia